Митрополит Дими́трий (в миру Алексей Михайлович Капалин; 11 марта 1952, посёлок Удельная, Раменский район, Московская область) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский. Кандидат социологических наук (2009).

Биография 
Родился в 1952 году в верующей православной семье. Старший брат — митрополит Калужский и Боровский Климент (род. 1949).

В 1969 году окончил среднюю школу и поступил в Московский институт инженеров транспорта, который окончил в 1974 году. По распределению работал инженером-конструктором, а затем ведущим конструктором в проектно-конструкторском бюро Главного управления локомотивного хозяйства Министерства путей сообщения.

В 1982 году поступил в Московскую духовную семинарию (МДС), по окончании которой в 1984 году был принят в Московскую духовную академию (МДА). Будучи студентом академии, 31 января 1986 года пострижен в монашество с именем  в честь преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 23 февраля рукоположён во иеродиакона, а 7 апреля, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, — во иеромонаха.

В ноябре 1986 года, после пожара в Московских духовных школах, на период восстановительных работ был назначен экономом и 25 марта 1987 года возведён в сан игумена, с 13 июня — в сан архимандрита.

В 1987 году окончил МДА со степенью кандидата богословия. Являлся преподавателем Ветхого Завета в МДС. В 1989 году назначен инспектором МДС.

27 октября 1990 года на заседании Священного синода Русской православной церкви архимандриту Димитрию определено быть епископом Тобольским и Тюменским с назначением на должность ректора Тобольской духовной семинарии. Хиротония состоялась 4 ноября 1990 года в Москве.

С 1994 по 2009 год являлся членом Синодальной богословской комиссии.

19 февраля 1999 году указом патриарха Алексия II удостоен сана архиепископа.

С 2004 по 2007 год — председатель комиссии по подготовке «Концепции Духовного образования Русской Православной Церкви» и анализу проводимых реформ духовных школ.

В 2009 году в Тюменском государственном университете под научным руководством Марии Акулич защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук.

8 октября 2013 года в связи с назначением главой новообразованной Тобольской митрополии возведён в сан митрополита.

В настоящее время является управляющим Тобольско-Тюменской епархии, ректором Тобольской православной духовной семинарии, где преподаёт нравственное богословие и организацию приходской жизни. Является председателем попечительского совета Тобольской православной гимназии.

Решением Священного синода от 4 мая 2017 года утвержден в должности священноархимандрита Знаменского мужского монастыря села Абалак Тобольского района Тюменской области и Свято-Троицкого Тюменского мужского монастыря.

Награды 
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени
 медаль преподобного Сергия Радонежского II степени
 крест святого Апостола и Евангелиста Марка II степени (Александрийская Православная Церковь)
 крест святого Апостола Павла (Элладская Православная Церковь)
 орден святителя Кирилла Туровского II степени (Белорусский экзархат Русской Православной Церкви)
 орден святителя Макария, митрополита Московского, II степени (18 июля 2022) — «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения»

Примечания

Ссылки 
 Димитрий, митрополит Тобольский и Тюменский (Капалин Алексей Михайлович) на Патриархия.Ru.
 Правящий архиерей на сайте Тобольско-Тюменской епархии.

Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Ректоры Тобольской духовной семинарии
Кандидаты социологических наук
Тобольская митрополия
Персоналии:Абалакский Знаменский монастырь
Персоналии:Свято-Троицкий монастырь (Тюмень)